Pierre Yergeau (1957-) est un romancier, nouvelliste, essayiste et poète québécois.
Robert Yergeau (1956-2011) est un éditeur, professeur et poète franco-ontarien.